Архелон () — гигантская морская черепаха мелового периода. Одна из самых крупных известных черепах. Принадлежит к вымершему меловому семейству Protostegidae, близкому к современным кожистым черепахам.

Внешний вид 

Общая длина — до 4,6 метра, вес — более 2,2 тонны. Передние ласты огромные, крыловидные, служили основным органом передвижения. Размах ластов достигал 5 метров. Длина черепа — до 70 см (превышает ширину). Клюв огромный, загнутый (напоминает клюв хищной птицы). Альвеолярная поверхность клюва не заходит назад дальше хоан. Латеральный отросток плечевой кости слабый.

Панцирь редуцирован, хотя и в меньшей степени, чем у современной кожистой черепахи. Сохраняется ряд невральных пластин вдоль позвоночника, возможно, с кожными окостенениями над ними. Срединный киль панциря невысокий, непрерывный. Пластрон с большими звёздчатыми пластинами, в количестве четырёх, между ними — центральная фонтанель. Панцирь не такой плоский, как изображали на старых рисунках, несколько сходен с панцирем современных зелёных черепах по общему виду (за вычетом отсутствия роговых пластинок). При жизни панцирь был покрыт толстой кожей (как у современных взрослых кожистых черепах).

Открытие и изучение 

Впервые описана Вейландом в 1896 году. Образец YPM 3000, ставший голотипом вида Archelon ischyros был собран американским палеонтологом Джорджем Ребером Виландом в позднекампанском сланце  в Южной Дакоте вдоль реки Шайенн в округе Кастер в 1895 году и описан им в следующем году на основе в основном полного скелета, за исключением черепа.

Все экземпляры происходят из позднего мела (кампанский ярус) Северной Америки. Входит в поздний фаунистический комплекс Пьер Шейл. Остатки, включая полные скелеты, обнаружены в Южной Дакоте и, возможно, в Вайоминге. Интересны находки скелетов с прижизненными повреждениями — например, у типового скелета в Йельском Музее отсутствует правый задний ласт. Предполагается, что при жизни он был откушен мозазавром.

Образ жизни 
Находки полных скелетов протостегид иногда объясняют тем, что черепахи могли зарываться в ил на дне моря и погружаться в своеобразную спячку, поднимаясь для дыхания лишь раз в несколько часов. Несмотря на огромные размеры, архелоны должны были откладывать яйца на суше — среди современных черепах нет живородящих видов. Действительно, не так давно в прибрежных отложениях Внутреннего мелового моря найдены следы (отпечатки) гнездовий гигантских морских черепах, вероятно архелонов. Есть предположение, что черепахи приплывали во Внутреннее море именно для размножения.

Питание архелона, возможно, напоминало диету современных кожистых черепах — медузы, ракообразные, возможно, аммониты.

Кладограмма 
Кладограмма 2018 года:

В криптозоологии 
Архелон — один из объектов криптозоологии. В литературе соответствующего направления, например, у  и , приводятся античные и средневековые сведения о 9-метровых черепахах Индийского океана, откладывающих, согласно Мухаммаду аль-Идриси, по тысяче яиц за раз. Эти же авторы описывают случай наблюдения 12-метровой черепахи (поначалу принятой за перевёрнутый корабль) у острова Ньюфаундленд 30 марта 1883 года и 13-метровой белой черепахи рядом с Новой Шотландией в июне 1956 года.

Сведения о встречах с такими сверхгигантскими черепахами иногда пытаются объяснить выживанием архелона. Но существование так называемого «Отца Всех Черепах» вообще маловероятно, поскольку черепахи должны откладывать яйца на суше и его должны были бы заметить. Выживание же архелона вообще представляется невероятным, поскольку этот род не дожил даже до конца мела. Впрочем, другие протостегиды известны до самой мел-палеоценовой границы.

В фильмах 
 В советском приключенческом фильме «Крик дельфина» (1986) вымышленная американская атомная подводная лодка называлась «Архелон».
 Гигантская черепаха из знаменитого британского фильма «Миллион лет до нашей эры» (One Million Years BC, 1966) — явно архелон, хотя значительно больше по размерам и имеет полный настоящий панцирь.
 Наиболее достоверно архелон был показан в фильме Би-би-си «Прогулки с морскими чудовищами» (2003).

См. также 
 Список вымерших черепах

Примечания

Литература 
 Основы палеонтологии: Земноводные, пресмыкающиеся и птицы / под ред. Рождественского А. К., Татаринова Л. П. — : Наука, 1964. — С. 418—419.

Ссылки 
 Marine turtles from the Western Interior Sea (обзор М. Эверхарта — лучший в Сети)
 Archelon ischyros Skeleton — Fossil Replica
 Archelon ischyros
 https://web.archive.org/web/20160304132729/http://plesiosaur.com/forum/index.php?topic=234.0
 http://www.scistp.org/resources/docs/17_archelon_exercise.pdf (описание гнезда)
 http://jpaleontol.geoscienceworld.org/cgi/reprint/78/1/205.pdf
 http://www.seaturtlestatus.org/Client/Documents/r3_modern-meaning.pdf
 http://www.paleofile.com/Demo/untitled/Taxalist.htm

Протостегиды
†
Черепахи мелового периода
Фоссилии, описанные в 1896 году